Goede tijden, slechte tijden (w skrócie GTST, pol. Dobre czasy, złe czasy) – obecnie najdłużej emitowana holenderska opera mydlana. Pierwszy odcinek nadano 1 października 1990 na kanale RTL 4.

Akcja programu skupia się na rodzinach Alberts, Fischer, Sanders, Huygens i De Jong, mieszkających w fikcyjnej miejscowości Meerdijk, niedaleko Aalsmeer.

Serial bazuje na australijskiej operze mydlanej The Restless Years. Od 1992 w stacji RTL jest emitowana niemiecka wersja GTST – Gute Zeiten, schlechte Zeiten.

Aktualna obsada

Przypisy 

Holenderskie seriale telewizyjne
Seriale telewizyjne emitowane od 1990
Telewizyjne seriale obyczajowe
Telewizyjne opery mydlane